Een gemeente in Haïti, zie Aquin (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Aquin (arrondissement)